Olympius est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Olympius est un prénom masculin.

Olympius est aussi un patronyme.

Cognomen honorifique romain 
 Le cognomen honorifique Olympius (grec Ὀλύμπιος) figure parfois dans les titulatures de l'empereur Hadrien.

Saints chrétiens 
 Olympius († vers 343), ou Olympe, évêque d'Enos en Roumélie (Bulgarie) ; fêté le 12 juin.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Olympius était maître des offices dans la Rome antique en 408, courtisan d'Honorius à Ravenne.
 Olympius est un gladiateur actif à Carthage au début du .
 Olympius est un exarque de Ravenne (649 - 652).

Références